Bynum ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Bynum (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Camryn Bynum (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Caroline Walker Bynum (* 1941) US-amerikanische Historikerin
 Elijah Bynum (* 1987), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Freddie Bynum (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 G. T. Bynum (* 1977), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Tulsa
 Jesse Atherton Bynum (1797–1868), US-amerikanischer Politiker
 John Bynum (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Kenny Bynum (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler
 Mike Bynum (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Reggie Bynum (* 1964), US-amerikanischer Footballspieler
 Taylor Ho Bynum (* 1975), US-amerikanischer Jazz-Musiker und Komponist
 Will Bynum (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 William D. Bynum (1846–1927), US-amerikanischer Politiker

Bynum ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bynum (Alabama)
 Bynum (Maryland)
 Bynum (Mississippi)
 Bynum (Montana)
 Bynum (North Carolina)
 Bynum (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bynum House, in Monroe, Louisiana, ID-Nr. 96001611
 Bynum Mound and Village Site, in Houston, Mississippi, ID-Nr. 89000783
 Dr. Joseph M. Bynum House, in Rienzi, Mississippi, ID-Nr. 96001268

Sonstiges
 Bynum Peak, Berg in Antarktika

Siehe auch:
 Beinum